Die Bezeichnung Rohrhirsch steht für:

 den Rohrhirsch, eine regionale Bezeichnung für im östlichen Alpenvorland lebendes Rotwild

 Ferdinand Rohrhirsch (1957–2018), deutscher Philosoph, Theologe und Coach
 Karl Rohrhirsch (1875–1954), deutscher Maler und Graphiker